Ма́нник:
 Манник () — род растений семейства злаки, в том числе:
 Манник большой ()
 Манник замеченный (), или манник складчатый ()
 Манник — пирог из манной крупы.
 Манник, Михаил Данилович (1908—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.